Az Állati detektívek (eredeti cím: Petz Klub) francia–monacoi televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek alkotói Dominique Amouyal és Hadrien Soulez Larivière voltak. A sorozatot Régis Vidal rendezte, a zenéjét Ludovic Loy szerezte. Franciaországban 2014-től a France 5 vetíti, Magyarországon 2015-től a Minimax sugározza.

Ismertető

Szereplők 

 További szereplők: Farkasinszky Edit, Joó Gábor, Markovics Tamás, Moser Károly, Szabó Zselyke, Vári Attila

Epizódok

Források

További információk 
 Állati detektívek Hivatalos oldal 
 Állati detektívek Hivatalos oldal (Pictor Media) 
 Állati detektívek Hivatalos oldal (Shibuya Productions) 
 Állati detektívek Hivatalos oldal (Project Images Films) 

2014-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Anime ihletésű animáció